Osoby o tym nazwisku:
 Giuseppe Luigi Assemani – libański orientalista
 Giuseppe Simone Assemani – libański orientalista
 Stefano Evodio Assemani – libański orientalista